Лас Сенизас има више значења:

 Лас Сенизас, Ехидо де Санта Клара (Морелос), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лас Сенизас (Колон), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Лас Сенизас (Агва Пријета), насеље у савезној држави Сонора у Мексику